Ла-Пера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 11,51 км². Население — 446 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Исидре.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны